Kurfürstin Sophie oder Kurfürstin Sophia ist die Bezeichnung folgender Personen:

 Sophie von Bayern (1376–1428), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen
 Sophia von Liegnitz (1525–1546), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Sophie von Brandenburg (1568–1622), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Sophie von der Pfalz (1630–1714), durch Heirat Kurfürstin von Braunschweig-Lüneburg

siehe auch:

 Sophie Dorothea von Braunschweig-Lüneburg (1666–1726), durch Heirat Kurprinzessin von Braunschweig-Lüneburg
 Sophie Dorothea von Hannover (1687–1757), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg

 Anna Sophie von Dänemark, (1647–1717), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Dorothea Sophie von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1636–1689), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg